Бояджиев или Бояджийски е родово име установило се в имената традиция през турското boyacı (бояджъ) със значение на бояджия, майстор бояджия, занаятчия.

 Атанас Бояджиев, няколко души с това име
 Веселин Бояджиев (р. 1945), български режисьор
 Владимир Бояджиев (1869-1956), български революционер
 Георги Бояджиев, няколко души с това име
 Димитър Бояджиев (1880-1911), български поет
 Живко Бояджиев (1936-2007), преподавател в Софийски университет
 Живко Бояджиев (р. 1976), български футболист
 Захари Бояджиев (1840-1910), български просветен деец
 Златьо Бояджиев (1903-1976), български художник
 Иван Бояджиев (р. 1938), български футболист
 Иван Бояджиев (художник) (1894-1981), български художник
 Кирил Бояджиев (р. 1976), български актьор
 Климент Бояджиев (1861-1933), български офицер и политик
 Костадин Бояджиев (1880-1938), български революционер
 Коста Бояджиев (1885-1947), български политик
 Кристиян Бояджиев (р. 1954), български композитор
 Любен Бояджиев, няколко души с това име
 Наум Бояджиев (неизв.-1938), български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Никола Бояджиев, няколко души с това име
 Петър Бояджиев, няколко души с това име
 Румен Бояджиев (р. 1953), български музикант
 Стоян Бояджиев (1915-2004), български общественик и председател на ВМРО-СМД
 Хачо Бояджиев (1932-2012), български режисьор
 Цочо Бояджиев (р. 1951), български философ и историк

Български фамилни имена